Національний дивізіон Молдови 2011—2012 — 21-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул здобув Шериф.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Мілсамі взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Молдови 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2011—2012
Молдова
Молдова